Дискография Пинк, американской поп-рок певицы состоит из восьми студийных альбомов, одного концертного альбома, шести сборников, пятидесяти трёх синглов, пяти видеоальбомов, шести промо-синглов и 49 музыкальных клипов.

Pink выпустила свой первый сингл, «There You Go» и дебютный альбом Can't Take Me Home в 2000 году. За ними последовали два других сингла «Most Girls» и «You Make Me Sick». Хотя это не был её самым успешным альбомом, он получил статус платинового в Великобритании и 2x Платиновым в США. В 2001 она выпустила свой второй альбом M!ssundaztood. «Just Like a Pill», один из четырех синглов с альбома стал первым синглом номер один Pink, достигшим верхушки чарта UK Singles Chart. В ноябре 2003 Пинк выпустила третий альбом Try This. Хотя альбом занимал хорошие места в чартах многих стран, его выпущенные синглы «Trouble», «God Is a DJ» и «Last to Know» не достигли топ-10 в США в конечном итоге. Её четвёртый студийный альбом I'm Not Dead был выпущен в апреле 2006; он произвел семь таких хитов: «Stupid Girls», «U + Ur Hand» и «Who Knew». Пятый альбом Pink Funhouse был выпущен в конце 2008 года и предшествовал её первому сольному хиту номер один в Billboard Hot 100 «So What». Шестой альбом The Truth About Love, вышедший в сентябре 2012, занимал первые места в чартах сразу нескольких стран. Седьмой альбом Beautiful Trauma был выпущен через 5 лет, в октябре 2017 года. Его показатели в чартах оказались ещё лучше, чем у предыдущего. Последний на данный момент альбом Hurts 2B Human был выпущен 26 апреля 2019 года.

Пинк спела несколько песен для саундтрека к фильму. В 2001 году она сотрудничала Lil' Kim, Кристиной Агилерой и Mýa в одноимённом фильме Moulin Rouge!, под названием «Lady Marmalade». У песни был мировой успех; она была в топ-3 в различных странах, включая Германию, Францию, Великобританию и США. Пинк также записала песню «Feel Good Time» для фильма 2003 года Charlie's Angels: Full Throttle. У неё был огромный успех в Великобритании, где она была на 3 строке.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Как основной артист

С её участием

Клипы

Примечания 
Общие
 
 
 

Конкретные

Ссылки 

 Official website
 
 P!nk at Musicbrainz

Пинк
Пинк
Пинк
Пинк